Megger ist der Familienname folgender Personen:

 Eliza Megger (* 1999), polnische Mittelstreckenläuferin

Megger steht für:

 Megger Group Limited, ein multinationales Unternehmen das elektrische Prüf- und Messinstrumente herstellt